Cape Sable – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Cape Sable – oboczna forma nazwy Sable, przylądka Florydy.

Zobacz też 
 Cape Sable Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.